Asztalos István (1909–1960) erdélyi író, publicista
Asztalos István (1927) geográfus
Asztalos István (1951) asztaliteniszező, edző
Asztalos István (1957) tanár, színdarabíró, MSZP-s politikus
Asztalos István (1964) ejtőernyős